Butt puede referirse a:

Personalidades 
Nicky Butt, futbolista británico.
Clara Butt, mezzosoprano británica.
Hans-Jörg Butt, futbolista alemán.
Archibald Butt, periodista y militar estadounidense.
John Butt, organista, clavecinista y director de orquesta británico .

Revistas 
Butt, revista gay de los Países Bajos.

Juguetes sexuales 
Butt plug o tapón de culo.